Abditibacteria (especie Abditibacterium utsteinense) es una bacteria terrestre denominada inicialmente FBP, que está muy extendida en ambientes extremos de la Tierra, desde ecosistemas polares y desérticos hasta aguas residuales y sitios mineros contaminados. La primera representante que se cultivó provino de Utsteinen (montañas de la Antártida Oriental) y es una bacteria quimioheterotrófica, gramnegativa, aerobia y oligótrofa. Hay un número limitado de fuentes de carbono, metabolismo optimizado para la supervivencia en hábitats bajos en nutrientes. Se identificó resistencia extrema contra antibióticos y compuestos tóxicos. Filogenéticamente, pertenecería al filo Armatimonadetes.

Referencias 

Armatimonadetes